

Lieux 

 Molins de Rei, une municipalité située à proximité de Barcelone, en Espagne ;
 Molins-sur-Aube, une commune de Champagne-Ardenne, en France ;
 , un édifice de Madrid, en Espagne ;
 Pont de Molins, une municipalité de Catalogne, en Espagne.

Personnalités 
 Auguste de Molins (1821-1890), peintre suisse ;
 , militaire espagnol ;
 François Molins (1953-), procureur de la République de Paris ;
  (1976-), joueur irlandais de cricket ;
 Guillermo Molins (1988-), footballeur ;
  (1974-), joueur irlandais de cricket ;
  (1980-), joueur irlandais de cricket ;
 Lucien Henri Molins (1813-1898), professeur de mathématiques français ;
 Louis Sala-Molins (1935-), personnalité française ;
 Maria Molins (1973-), actrice catalane ;
 Mariano Roca de Togores (1812-1889),  marquis de Molins, noble espagnol ;
 , trouvère ;
 Pierre des Molins ( deuxième moitié du ), compositeur français.
 Rafael Molins Marcet (1900-1993), photographe espagnol.
 Lou Molins (2002-), grimpeuse française ;

Voir aussi